The Patsy (1928), een film van King Vidor
The Patsy (1964), een film van Jerry Lewis